Владимир Стулов: Стулов, Владимир Владимирович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Стулов, Владимир Сергеевич (род. 1947) — российский предприниматель.